Jabal Ḩafīt är ett berg i Förenade Arabemiraten, på gränsen till Oman. Det ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Abu Dhabi. Toppen på Jabal Ḩafīt är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Ḩafīt är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Jabal Ḩafīt.  Trakten runt Jabal Ḩafīt är ganska glesbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Al Ain,  km norr om Jabal Ḩafīt.

Trakten runt Jabal Ḩafīt är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Turism 
Området har ett berömt turistcenter med en bred vy över hela området, ett hotell och en radarstation. Vid foten av Jabal Ḩafīt finns Green Mubazarrah, en välutvecklad turistattraktion. Vid Green Mubazarrah forsar varmvattenkällor fram i små strömmar och bildar en insjö. Simbassänger och jacuzzis är utspridda över hela Green Mubazarrah. Jabal Ḩafīt inhyser även ett brett urval av djur, däribland fladdermöss, rävar och ormar.

På toppen av berget finns det en radarstation och ett hotell från kedjan Mercure, samt ett palats.

Kommentarer

Källor 

Berg i Abu Dhabi (emirat)
Berg i Förenade arabemiraten 1000 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position